Ярмарка юниоров КХЛ 2016 — восьмая и последняя в истории КХЛ Ярмарка талантов, которая раньше называлась Драфтом юниоров. Прошла после окончания сезона КХЛ 2015/16 годов 23 мая в Москве в Renaissance Moscow Monarch Center Hotel.

Под первым номером был выбран защитник Вениамин Баранов, воспитанник санкт-петербургского «Динамо», владивостокским «Адмиралом». Всего было выбрано 147 хоккеистов.

Выбор игроков

Первый раунд 

 1. 15 мая 2015 года владивостокский «Адмирал», совершив один из крупных обменов в истории КХЛ с другим дальневосточным клубом, хабаровским «Амуром», получил право выбора в этом раунде Ярмарки.
 2. 18 декабря «Автомобилист» обменял защитника Дмитрия Лебедева в череповецкую «Северсталь» на право выбора в первом раунде «Ярмарки юниоров КХЛ»–2016.
 3. «Северсталь», отдав выбор в этом раунде московскому ЦСКА, получила Ондржея Немеца.
 4. 19 мая ХК «Сочи» обменял в ханты-мансийскую «Югру» нападающего Александра Шевченко. Взамен сочинцы получили право выбора в первом раунде и денежную компенсацию.
 5. 1 июня 2015 года «Витязь» обменял голкипера Ивана Лисутина в «Торпедо» на выбор в этом раунде.

Второй раунд 

 1. 23 декабря 2015 года «Нефтехимик» обменял Рафаэля Ахметова в «Ладу» на выбор во втором раунде драфта-2016.
 2. 14 июля 2015 года московский «Спартак» и питерский СКА совершили обмен: в Москву отправляется Евгений Иванников,  а армейцы получили право выбор в этом раунде и денежную компенсацию.
 3. 28 июля 2015 года «Салават Юлаев» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в Череповец отправляется нападающий Денис Дюрягин, а уфимцы получили право выбора в этом и четвертом раунде.
 4. 2 октября 2015 года ЦСКА и минское «Динамо» договорились об обмене хоккеистами: минчанам перешли права на голкипера Кевина Лаланда, армейцы взамен получили денежную компенсацию, права на защитника Марселя Ибрагимова и выбор во втором раунде Драфта юниоров-2016.
 5. 13 октября 2015 года московское «Динамо» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого во Владивосток отправился нападающий Егор Дугин. Москвичи же получили право выбора во втором раунде Ярмарки юниоров-2016.
 6. 31 июля «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо» совершили обмен. Взамен на Дениса Толпеко уфимцы получили право выбора в этом и третьем раундах в Ярмарке юниоров КХЛ 2016 года.
 18 июня 2015 года в результате обмена между «Медвешчаком» и «Северсталью» хорватский клуб получил права на защитника Илью Неколенко, а череповчане - право выбора во втором раунде Ярмарки.
 ЦСКА отдала выбор в этом раунде тольяттинской «Ладе» за Дмитрия Огурцова, которого потом обменяла в «Нефтехимик» на Наиля Якупова.

Третий раунд 

 1. 22 октября 2015 года «Амур» и «Северсталь» совершили обмен в результате которого в Хабаровск отправился Павел Дедунов, а череповчане получили дополнительные право выбора в этом раунде.
 2. 5 ноября 2015 года «Северсталь» обменяла Павла Лукина в «Витязь» в обмен на выбор в этом раунде .
 3. 22 декабря 2015 года «Спартак» обменял Филиппа Толузакова в рижское «Динамо» на право выбора в этом раунде.
 4. 31 июля «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо» совершили обмен. Взамен на Дениса Толпеко уфимцы получили право выбора во втором и третьем раундах в Ярмарке юниоров КХЛ 2016 года.

Четвертый раунд 

 1. 28 июля 2015 года «Салават Юлаев» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в Череповец отправляется нападающий Денис Дюрягин, а уфимцы получили право выбора в этом и втором раундах.
 2. 30 ноября «Сибирь» обменяла Рината Ибрагимова в «Амур» в обмен на выбор в этом раунде.
 3. 9 июня 2015 года в «Ак Барс» перебрался Денис Голубев, а «Лада» получила право выбора в этом раунде .
 17 июня 2015 года «Сочи» обменял защитника Ефима Гуркина в тольяттинскую «Ладу» на выбор в этом раунде.

Пятый раунд 

 1. 22 июня 2015 года за выбор в этом раунде «Нефтехимик» обменял права в «Кузню» на защитника Артура Амирова.
 2. 4 июля 2014 года магнитогорский «Металлург» обменял Антона Шенфельда в тольяттинскую «Ладу» за выбор в пятом раунде.
 3. 16 сентября 2015 года «Амур» и «Югра» произвели обмен, в результате которого в хабаровский клуб отправился нападающий Владимир Первушин, сообщает официальный сайт КХЛ. Взамен «Югра» получила право выбора в пятом раунде Ярмарки юниоров 2016 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт КХЛ 

Драфты КХЛ